Валерий Александрович Крышень (род. 5 июня 1982, с. Светлогорское, Полтавская область) — украинский путешественник, совершивший кругосветное путешествие на мотоцикле.

Биографическая справка 
 Окончил Кременчугский институт Днепропетровского университета экономики и права (2004) со специализацией по кафедре банковского дела. Работал в банковской и риелторской сфере в Кременчуге и Киеве. С 2007 года журналист и независимый эксперт украинского мотоиздательства «Байк». Капитан Украинской Службы Спасения (УСС), член Федерации мотоспорта Украины (ФМУ).
 Как мотопутешественник совершил несколько мото-пробегов по территории Украины, России, Белоруссии и Молдавии, в том числе по маршрутам Киев—Сочи, Киев—Санкт-Петербург, Киев—Москва, Киев—Иркутск, Киев—Владивосток—Киев (2009).
 20 августа 2010 года на мотоцикле  с рядом технических усовершенствований отправился в кругосветное путешествие, из которого вернулся в Киев 23 июня 2011 года. Длина маршрута, проходившего по территории 28 стран, составила около 63.000 километров, продолжительность путешествия — 307 дней. Для этого Крышень пересёк Евразию через территорию России и Казахстана, из Южной Кореи переправился в США, проехал через Мексику, Центральную Америку и ряд южноамериканских стран, из бразильского города Белу-Оризонти вылетел в Португалию и через несколько стран Центральной Европы вернулся на Украину.

Достижения и рекорды Крышень Валерия 
 По состоянию на 2011 год опыт езды на мотоцикле у Крышеня Валерия составляет более 10 лет.
 За годы управления мотоциклом мототурист преодолел около 500 тыс. км.
 В. Крышень — первый украинец, который на собственном транспортном средстве достиг самой высокогорной вершины, к которой имеется возможность добраться транспортом, высотой 4618 м над уровнем моря (Боливия). (Кругосветное путешествие 2010-2011).

Примечания

Ссылки 
 Валерий Крышень на Всеукраинском автомобильном портале
 Анна Волкова. «При пересечении границы Колумбии меня едва не посадили в тюрьму на пять лет» // «Факты и комментарии», 5.07.2011.
 Мотопутешественник Валерий Крышень приехал в Кременчуг: Интервью газете «Кременчугский телеграф»

Путешественники Украины
Выпускники вузов Кременчуга
Мотопутешественники